Fonteneau ist der Familienname folgender Personen:

 Pascale Fonteneau (* 1963), französische Journalistin und Schriftstellerin

Siehe auch:
 Stade Louis-Fonteneau (Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau, La Beaujoire), Fußballstadion in der französischen Stadt Nantes
 Fontenot